'''Больше, чем игра:

 Больше, чем игра (фильм, 2008, Нидерланды)
 Больше, чем игра (фильм, 2008, США)